Nelson-klass kan avse:

Lord Nelson-klass – en fartygsklass bestående av två slagskepp typ pre-Dreadnought
Nelson-klass (slagskepp) – en fartygsklass bestående av två slagskepp som byggdes i mellankrigstiden
Nelson-klass (Gundam) – en fiktiv rymdskeppsklass i Gundam Seed-universumet